Сложно съчинено разнородно изречение е сложно изречение, което се състои от поне три прости изречения, свързани съчинително и представящи поне две разновидности на съчинени изречения.

Пример: Взех кошницата, сложих вътре храната за пикник, но заваля дъжд.

Най-малко 3 прости изречения с различни по вид съчинителни връзки:

Пример: Учителят имаше право, но бе млад и хората не му вярваха.

Източници 

Граматика